Матиос — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Матиос, Анатолий Васильевич (род. 1969) — главный военный прокурор Украины, генерал-майор СБУ.
 Матиос, Мария Васильевна (род. 1959) — украинская писательница (поэтесса, прозаик) и политик.